Tuf kan betekenen:
speeksel
gelithificeerde vulkanische as; uit tuf opgebouwd gesteente wordt tufsteen genoemd.